Гама:
  — административный район Федерального округа Бразилии.
 «Гама» — бразильский футбольный клуб из столицы страны Бразилиа.
 «Гама» — российская туристическая компания.
 Гама, Диего (род. 1996) — мексиканский футболист.
 Гама, Жуана да (около 1520—1586) — португальская писательница и поэтесса.
 Гама, Руфино (род. 1998) — восточнотиморский футболист.

См. также